Stamatin se poate referi la:
 Horațiu Stamatin
 Horia Stamatin, (n. 1917) publicist român

Nume de familie românești